Die All-Ireland Senior Football Championship 2022 war die 135. Austragung der All-Ireland Senior Football Championship, dem wichtigsten Gaelic-Football-Wettbewerb der durch die Gaelic Athletic Association organisiert wird. Im Finale setzte sich Kerry mit 0-20 zu 0-16 gegen Galway durch.

Format 
Das Format wurde auf eine Version zurückgeführt das vor 2018 ausgetragen wurde. Es ist das letzte Mal das dieses so stattfindet. Die vier Provinzen tragen ihre Meisterschaft im KO-System aus. Mannschaften die ein Spiel in den Provinzmeisterschaften verlieren und Teil der Divisionen 1 oder 2 der National Football League sind, spielen im Qualifier. Mannschaften der Divisionen 3 oder 4 scheiden aus den All-Irelands aus und spielen im neugegründeten Tailteann Cup.

Provincial Championships

Connacht Senior Football Championship

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Leinster Senior Football Championship

Erste Runde

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Munster Senior Football Championship

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Ulster Senior Football Championship

Erste Runde

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

All-Ireland Senior Football Qualifier 
Qualifiziert:

Qualifiers Preliminary Round 
Da sich nur acht Teams qualifizierten, war diese Runde nicht notwendig.

Qualifiers Preliminary Round 1

Qualifiers Preliminary Round 2

All-Ireland Senior Football Championship

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Einzelnachweise 

Gaelic-Football-Wettbewerb
Sportsaison 2022
Sportveranstaltung in Irland
Gaelic Football (Irland)